Сэр Джон Гор (, , Ирландия — , Дэтчет, Букингемшир) — британский морской офицер; вице-адмирал Королевского военно-морского флота Великобритании.

Биография 

Джон Гор родился 9 февраля 1772 года в Ирландии в семье полковника Джона Гора.

В августе 1781 года он поступил в Королевский флот в качестве капитанского слуги. Через некоторое время был произведен в чин мичмана, а 26 ноября 1789 года в чин лейтенанта. Гор участвовал в морских сражениях против французского флота времен Французской революции и 24 мая 1794 года был произведен в чин коммандера, а 12 ноября того же года — в чин капитана.

Командуя 32-пушечным фрегатом «Медуза» () капитан Гор участвовал 5 октября 1804 года в захвате испанского конвоя с золотом и серебром. Это событие послужило причиной объявления войны Испанией.

4 декабря 1813 года он был произведен в чин контр-адмирала, а 27 мая 1825 года — в чин вице-адмирала.

16 декабря 1831 года сэр Джон Гор был назначен главнокомандующим военно-морскими силами в Ост-Индии и оставался на этом посту до 30 мая 1834 года.

Сэр Джон Гор умер 21 августа 1836 года в Букингемшире.

Капитан Джон Гор упоминается в романе С. С. Форестера "Хорнблоуэр и «Отчаянный».

Семья 
15 августа 1808 года Джон Гор женился на Джорджине Монтегю (), дочери адмирала сэра Джорджа Монтегю (). В браке родилось четверо детей:

 Джон Гор-младший ();
 Джорджина Стюарт Гор ();
 Энн Гор ();
 Мэри Гор ().

Адмиралы Великобритании
Британские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Кавалеры ордена Бани